Макс Назаров (наст. имя — Назар Русланович Диордица () — украинский радио- и телеведущий. Топ-ведущий на телеканале «НАШ» (до 2022 года). Входит в топ-50 блогеров Украины (10 место) по версии читателей сайта «Фокус».

Биография 
Родился в городе Первомайск Николаевской области. С 1999 года жил и учился в Москве, в 2005 вернулся в Украину. В 2012 году окончил Киевскую Академию труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины (АТИСО) по специальности правоведение.

Карьера на радио и ТВ 
 
Карьеру на телевидении начал в 2008 году на региональном телеканале Олта. В 2009—2013 гг. работал программным директором и ведущим на первомайском телеканале и радиостанции «Твій Всесвіт».

С 2013 года переехал в Киев и стал ведущим на радио Europa Plus.

С 2015 по 2018 года работал в эфире радио NRJ.

Также в 2015 году начал работать ведущим утреннего шоу на телеканале NewsOne.
В апреле 2018 ушёл на телеканал «НАШ» в связи с цензурированием редакционной политики на NewsOne за неделю до президентских выборов.
На «НАШем» вёл вечернее ежедневное ток-шоу «Важливе» с соведущей Ангелиной Пичик.
С декабря 2019 ведущий в прайм-тайме программы «Максимум» с Максимом Назаровым, где брал интервью в украинских топ-политиков. Также ввёл рейтинговое еженедельное ток-шоу «Пятница. Вечер» и субъективные итоги «Просто Назаров».
За время работы в эфире имел конфликты с несколькими украинскими политиками.
В 2021 году на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского задал вопрос, после которого президент показал переписку с подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.
После закрытия телеканала «НАШ» и начала полномасштабной войны России против Украины создал YouTube-проект «Да, это так» с соведущей Ярославой Масловой. 
Летом 2022 года Назаров с командой сняли фильм о жизни Харькова во время полномасштабного наступления России. Макс с военными, мэром Игорем Тереховым, главой ВГА Олегом Синегубовым показали все ужасы российского вторжения. Кадры разбомбленной Салтовки и центра города, общение с пострадавшими гражданскими, героями врачами и волонтерами вывели фильм в тренды украинского YouTube.
Ведёт свой канал «наглый» в Telegram.

Фильмы и сериалы 
В 2019 году Макс Назаров сыграл телеведущего в сериале «Солёная карамель» с Марией Машковой в главной роли.
Также в 2019 снимался в сериале «Слуга народа», где в трьетем финальном сезоне в роли ведущего рассказывал с экранов об успехах правления Василия Голобородька (Владимира Зеленского).

Примечания 

Журналисты Украины
Телеведущие Украины
Радиоведущие Украины
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы Украины
Журналисты NewsOne